Niemcy:
 Ließem – dzielnica gminy Wachtberg w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Ließem – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Zobacz też:
 Liessem